Ecdeiocoleaceae – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców. Należy tu jeden lub dwa rodzaje występujące w południowo-zachodniej Australii. Rośliny mają rozgałęzione pędy ze zredukowanymi liśćmi z zamkniętymi pochwami liściowymi. Kwiaty też zredukowane zebrane w kłoski w rozgałęzionym kwiatostanie. Owoc jednonasienny.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd wiechlinowce (Poales), rodzina Ecdeiocoleaceae. Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla żuanwiliowatych (Joinvilleaceae).

Pozycja rodziny w kladogramie przedstawiającym powiązania filogenetyczne w obrębie rzędu wiechlinowców:

 Podział rodziny na rodzaje według Angiosperm Phylogeny Website
 Ecdeiocolea F.Muell.
 Georgeantha B. G. Briggs & L. A. S. Johnson

Przypisy 

Wiechlinowce